Als Bezirk Braunau werden bezeichnet:

 Bezirk Braunau am Inn, politischer Bezirk in Oberösterreich
 Bezirk Braunau (Königreich Böhmen), ehemaliger politischer Bezirk im Königreich Böhmen